Major – stopień oficerski
 Major – powieść autorstwa Marcina Ciszewskiego
 Major League Baseball – najważniejsza amerykańska liga baseballu
 Major League Soccer – amerykańska liga piłki nożnej
 Major MOT-759 – przenośny, monofoniczny radioodbiornik produkcji polskiej
 Major (papierosy)
 majory – międzynarodowe zawody w Counter-Strike: Global Offensive, sponsorowane przez Valve Corporation

Osoby o nazwisku Major:
 Adam Major – polski poeta, tłumacz, malarz, pedagog
 Georg Major – niemiecki teolog luterański
 Jakub Major – polski rolnik, społecznik i samorządowiec
 John Major – brytyjski polityk
 Frank Major
 Major – pseudonim Waldemara Fydrycha, happenera, lidera Pomarańczowej Alternatywy, artysty i pisarza

Zobacz też 
 Maier
 Mayer
 Mayr
 Meier
 Meijer
 Meyer